«Luna negra» puede referirse a:

Astrofísica 
 Luna negra (fase oscura), periodo en el cual la Luna no se puede ver desde Tierra ni de día ni de noche.
 Luna negra (fase lunar), fase de «Luna nueva astronómica» o «Luna nueva» propiamente dicha.
 Luna negra, fenómeno muy parecido al de la "Luna azul", pero en sentido inverso. Es cuando se producen dos Lunas nuevas dentro de un mismo mes calendario.
 Luna negra, fenómeno que sucede cuando dentro de un mes calendario no se produce ninguna Luna llena.

Literatura, cine y televisión 
 Luna negra (Black Moon, 1975), película acerca de la guerra mundial entre los sexos.
 Luna negra (Black Moon Rising, 1986), película dirigida por Harley Cokliss y protagonizada por Bubba Smith, Linda Hamilton, Robert Vaughn y Tommy Lee Jones acerca del automóvil homónimo.
 La luna negra (1980), película española.
 Luna negra (2003-2004), telenovela española.
 La Familia de la Luna Negra, los villanos en la segunda arca del anime Sailor Moon.
 Crónicas de la Luna negra, libro de serie de cómic francés.
 [[Black Moon Chronicles: Winds of War|Crónicas de la Luna negra: alas de guerra]]'', video-juego cancelado que está basado en el cómic homónimo.

Miscelánea 
 Luna Negra (s.XIX), nombre de un jefe indio lakota.
 Luna negra, cámara de Gauf en el anime "La Génesis de Neón Evangelion".
 Luna negra (en astrología), Lilit, la segunda Luna hipotética de la Tierra.
 Luna negra, término muy utilizado en el ocultismo y la wicca.

Véase también 
 Black Moon